Чивава може да се односи на:

 Чивава, савезна држава у сјеверном Мексику;
 Чивава (град), главни град истоимене савезне државе у Мексику;
 Чивава (пустиња), пустиња у сјеверном Мексику;
 Чивава (пас), раса паса названа по мексичкој држави;
 Чивава (сир), сир из истоимене мексичке државе.